Bend (cratera)
Bend (Oregon), uma cidade estado-unidense no estado do Oregon
Bend (guitarra), uma técnica de guitarra.
Bend (álbum), um álbum do guitarrista Faiska, lançado em 2003
The Bends, um álbum da banda Radiohead

Desambiguação
Desambiguações de topônimos